Система национальных парков Южно-Африканской Республики состоит из двадцати парков. Парки управляются правительственным агентством . Парки занимают общую площадь в 37 тысяч км², что составляет около 3 % территории страны. Первый национальный парк — Крюгер — был образован в 1898 году. Это также самый большой по площади (почти 20 000 км²) национальный парк, и один из двух, наряду со Столовой Горой, самых посещаемых парков в стране.

Национальные парки

Примечания

Ссылки 
 SAN Parks Official Website

 
ЮАР
Национальные парки